Виар:

 Виар — река на юге Испании в Андалусии.
 Виар, Карин — французская актриса театра, кино и телевидения.